Berczik är ett ungerskt efternamn, som burits av  bland andra:

 Árpád Berczik, flera personer
 Árpád Berczik (författare) (1842–1919), ungersk dramatiker
 Árpád Berczik (biolog) (född 1929), ungersk marinbiolog, zoolog och ekolog
 Sára Berczik (1906–1999), ungersk koreograf och danspedagog
 Zoltán Berczik (1937–2011), ungersk bordtennisspelare